Vrabel oder Vrábel ist der Familienname folgender Personen:

 Ibolya Vrábel (* 1966), ungarische Fußballspielerin
 Martin Vrábel (* 1955), slowakischer Langstreckenläufer
 Mike Vrabel (* 1975), ehem. US-amerikanischer Footballspieler und heutiger -trainer